Рэ́йчел Энн Гри́ффитс (; род. , Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийская актриса и режиссёр. Её прорывом стала роль в фильме «Свадьба Мюриэл» (1994), принёсшая её премию «AACTA» за лучшую женскую роль второго плана. Гриффитс широко известна по ролям Бренды Ченовит в телесериале «Клиент всегда мёртв» (2001—2005) и по роли Сары Уокер в телесериале «Братья и сёстры» (2006—2011).

Работы в кино и на телевидении принесли Гриффитс множество наград и номинаций, включая номинацию на премию «Оскар» в 1999 году, выигрыш премии «Золотой глобус» в 2002 и номинации в 2003, 2008 и 2009, а также и двух наград «Гильдии киноактёров США». Она также получила четыре номинации на премию «Эмми» в 2002, 2003, 2007 и 2008 годах. Кроме этого, она выиграла три премии «Кинокритиков Австралии» (в 1994, 2006 и 2009 годах).

Ранняя жизнь 
Родилась в 18 декабря 1968 году в Австралии, в семье учителя искусства и школьного консультанта. Она переехала в Мельбурн в возрасте 5 лет, с матерью и двумя старшими братьями. Когда ей было 11 лет, её отец ушёл из дома к 18-летней девушке.

Карьера 
Гриффитс и Тони Коллетт были относительно не известными, когда получили главные роли в фильме 1994 года «Свадьба Мюриэл». Работа Гриффитс в фильме получила множество положительных отзывов от критиков а также принесла ей награду «Кинокритиков Австралии». В 1997 году она снялась в фильме «Свадьба лучшего друга». В том же году она сыграла главную роль в британском фильме «Мой сын — фанатик».

Гриффитс получила номинацию на премию «Оскар» за роль Хилари дю Пре в фильме «Хилари и Джеки» 1998 года. Следующим крупным проектом стал фильм «Кокаин» 2001 года с Джонни Деппом и Рэйем Лиотта.

В 2001 году Гриффитс получила одну из главных ролей в сериале HBO «Клиент всегда мёртв». Проект принес ей премию «Золотой глобус», две награды «Гильдии киноактёров США» и две номинации на «Эмми».

В 2006 году она получила роль Сары Уокер, дочери героини Салли Филд Норы Уокер в телесериале ABC «Братья и сёстры». Эта роль принесла ей наибольшую известность в США, а также две номинации на «Эмми», и две номинации на «Золотой глобус». В 2008 году она снялась в мини-сериале «Луна команчей».

Помимо актёрской карьеры Гриффитс пробует себя в режиссуре. Сняла два короткометражных фильма по своим сценариям в 2000 и 2003 годах. В 2015 году дебютировала на телевидении, сняв три эпизода подросткового телесериала «Потерянные».

Личная жизнь 
31 декабря 2002 года Гриффитс вышла замуж за художника . У супругов трое детей — сын, Банджо Патрик (род. 2003), и две дочери — Аделаида Роуз (род. 2005) и Клементина Грейс (род. 2009).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Женщины-режиссёры Австралии
Деятели феминизма Австралии
Активисты ЛГБТ-движения в Австралии
Лауреаты премии AACTA
Киноактрисы Австралии
Лауреаты премии Хелпманна за лучшую женскую роль в пьесе